Sanabria puede referirse a:

Geografía
 Sanabria, comarca en la provincia de Zamora, España.
 Lago de Sanabria
 Alta Sanabria
 Cerezal de Sanabria, localidad del municipio de Asturianos.
 Avedillo de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Castro de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Limianos de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Quintana de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 San Román de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Santa Colomba de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Sotillo de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Sejas de Sanabria, localidad del municipio de Manzanal de los Infantes.
 Palacios de Sanabria, localidad y municipio.
 Otero de Sanabria, localidad del municipio de Palacios de Sanabria.
 Vime de Sanabria, localidad del municipio de Palacios de Sanabria.
 Puebla de Sanabria, localidad y municipio.
 Rábano de Sanabria, localidad del municipio de San Justo.
 Villarino de Sanabria, localidad del municipio de Trefacio.
 Sanabria (Argentina), localidad de Argentina

Personas
 Antonio Sanabria, futbolista de Paraguay
 José Sanabria (boxeador), boxeador de Venezuela
 José Sanabria (taekwondo), practicante de taekwondo español.
 Juan Manuel Sanabria, futbolista de Uruguay
 Edgar Sanabria, expresidente de Venezuela  
 Miguel Ángel Sanabria, futbolista de Paraguay
 Miguel Sanabria Acevedo, ciclista de Colombia
 Ricardo Sanabria Acuña, futbolista de Paraguay
 Víctor Manuel Sanabria Martínez, arzobispo de Costa Rica
 Laure Sanabria, futbolista de España
Tomás José Sanabria, arquitecto de España